Out of the Dark puede hacer referencia a:

Out of the Dark, película de 1989.
Out of the Dark, película de 2014, también conocida como Aguas rojas o Desde la oscuridad
Out of the Dark, álbum de la cantante estadounidense Mandisa